Соболєв () — російське прізвище, від соболь. Жіноча форма — Соболєва.

 Соболєв Анатолій Миколайович (1935—2007) — український діяч, Лубенський міський голова Полтавської області.
 Соболєв Андрій Миколайович (1914—?) — український радянський художник скла і кераміки, педагог.
 Соболєв Андрій Юрійович ( 1989) — український актор кіно та дубляжу.
 Соболєв Віктор Вікторович (1915—1999) — радянський астроном, академік.
 Соболєв Володимир Степанович (1908—1982) — петрограф, мінералог.
 Соболєв В'ячеслав Олександрович ( 1972) — український економіст, підприємець, депутат.
 Соболєв Дмитро Миколайович (1872—1949) — геолог, палеонтолог.
 Соболєв Єгор Вікторович ( 1977) — український політик, депутат ВР України 8-го скликання, колишній журналіст.
 Соболєв Микола Юрійович ( 1993) — російський відеоблогер та співак.
 Соболєв Сергій Владиславович ( 1961) — український політик, депутат ВР України член Комітету з питань правової політики.
 Соболєв Сергій Львович (1908—1989) — математик і механік.
 Соболев Сергій Олександрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соболєв Фелікс Михайлович (1931—1984) — український кінорежисер. Заслужений діяч мистецтв України.

Російські прізвища